Aragon nebo Aragón může znamenat:

místopisný název
 Aragon (Georgie), město v USA
 Aragón, řeka v severním Španělsku
 Aragonské království, historický státní útvar na severovýchodě Španělska
 Aragonie, autonomní společenství a historické území na severu Španělska. 

příjmení osob
 Louis Aragon (1897–1982), francouzský spisovatel